Okombo ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Okombo (* 1942), kenianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Kericho
 Jorum Okombo (* 1997), kenianischer Langstreckenläufer